Tsintaosaurini  — триба птахотазових динозаврів підродини Ламбеозаврові (Lambeosaurinae) родини Гадрозаврові (Hadrosauridae). Представники триби жили у кінці крейдового періоду в Євразії. Скам'янілі рештки знайдено в Іспанії, Франції та Китаї.

Класифікація 
До триби відносять роди Pararhabdodon і Tsintaosaurus)..

Філогенія 
Філогенетична кладограма 2013 року на основі філогенічного аналізу Albert Prieto-Márquez, and colleagues, що вказує родинні зв'язки Tsintaosaurini з іншими динозаврами у підродині Lambeosaurinae:

Примітки 

Гадрозаврові
Триби тварин